A rotterdami Rotterdam Ahoy sportkomplexumban a 42. alkalommal kerül megrendezésre a tornász-világbajnokság 2010. október 16. és október 24. között, ahol 619 tornász vesz részt. A férfi mezőnyben 53, míg a nőiben 45 csapat nevezett a versenyre, amely az olimpiai selejtezősorozat első állomása.

Versenyprogram

A versenyen részt vevő országok

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

Versenyszámok

Férfi

Csapat összetett 
A férfiak versenyén az olimpiai bajnok kínai férfi csapat szerezte meg az aranyérmet 274.997 ponttal, míg a második helyen 273.769 ponttal Japán, a harmadik helyen pedig Németország csapata végzett 271.252 ponttal. A magyar férfi válogatott az összetett csapatverseny selejtezőjében a 22. helyen végzett.

Egyéni összetett 
A japán Ucsimura Kóhei nyerte a férfi összetett versenyt 92.331-es pontszámmal, az ezüstérem a német Philipp Boy, a bronz az amerikai Jonathan Horton nyakába került.

Az élcsoport eredménye:

Talaj 
A talaj férfi döntőjében a görög Elefteriosz Koszmidisz szerezte meg az aranyérmet 15.700 ponttal, megelőzve a japán Ucsimura Kóheit és az angol Daniel Purvist.

A finálé eredménye:

Lólengés 
Berki Krisztián esélyeshez méltóan megnyeri a lólengés fináléját, így két vb-ezüst után a csúcsra ért Kovács István tanítványa.

A finálé eredménye:

Gyűrű 
Gyűrűn, a kínai Csen Ji-ping győzött, az ezüst pedig honfitársához, Jen Ming-junghoz került. A bronzérem az olasz Matteo Morandinak jutott, aki 15.666 pontot szerzett.

A finálé eredménye:

° Tajvan az olimpiai mozgalomban hivatalosan a „Chinese Taipei” vagy „Zhonghua Taibei” (Kínai Tajpej) néven szerepel.

Ugrás 
A záró napon a férfiaknál ugrásban a francia Thomas Bouhail nyakába került az aranyérem.

A finálé eredménye:

°° büntető

Korlát 
A férfi korlát döntőjét a kínai Feng Csö nyerte 15.966 ponttal, megelőzve honfitársát, Teng Haj-pint és a japán Ucsimura Kóheit.

A finálé eredménye:

Nyújtó 
A kínai Csang Cseng-lung végzett az első helyen a világbajnokság zárónapjának szerenkénti döntőiben, maga mögött hagyva a holland Epke Zonderlandet és a német Fabian Hambüchent.

A finálé eredménye:

Nő

Csapat összetett 
Az orosz válogatott kiélezett küzdelemben, az amerikaiakat mindössze két tizedponttal megelőzve győzött női csapatversenyében. Az amerikai válogatott mögött a kínaiak lettek a harmadikok. A magyar csapat a 23. helyen zárta a selejtezőt, így a fináléban már nem volt érdekelt.

Egyéni összetett 
Az orosz Alija Musztafina  győzött a női egyéni összetettben 61,032-es pontszámmal, a második helyen a kínai Csiang Jü-jüan, míg a harmadik helyen az amerikai Rebecca Bross végzett.

Az élcsoport eredménye:

Ugrás 
Az ugrás döntőjében az amerikai Alicia Sacramone 15.200 pontot kapott; Musztafina egyik ugrásának nehézségi fokát a bírók leminősítették és – ez elég volt ahhoz, hogy „csak” második lehessen – 15.066 pontja lett. Jade Fernandes Barbosa megőrizte a selejtezőben elért harmadik helyét, és egy hajszállal előzte meg a svájci Ariella Kaeslint.

A finálé eredménye:

°° büntető

Felemás korlát 
Felemáskorláton a brit Elizabeth Tweddle 15.733 pontot kapott gyakorlatára, Alija Musztafina 15.600 ponttal lett ezüstérmes; míg a harmadik helyen, 15.066 ponttal az amerikai Rebecca Bross végzett.

A finálé eredménye:

Gerenda 
Gerendán a román Ana Porgras végzett az első helyen 15.366 ponttal, míg a második helyen – holtversenyben 15.233 ponttal – az amerikai Rebeca Bross és a kínai Teng Lin-lin végzett.

A finálé eredménye:

Talaj 
Az ausztrál Lauren Mitchell nyert talajon 14.833 ponttal, mag mögé szorítva a holtversenyben 14.766 ponttal végző 16 esztendős orosz Alija Musztafinát és a román Diana Maria Chelarut.

A finálé eredménye:

Hivatkozások

További információk 
 Promotion Video 
 LAUREN MITCHELL TALAJGYAKORLATA – 2010. október 24.
 A vb. képekben

Jegyzetek 

T
Torna